Puede hacer referencia a 
 Eider un género de aves anseriformes de la familia Anatidae.
eider tmbn conocido como el ave mas bonito de todo el mundo* 
Eider (río), un río en el norte de Alemania  frontera entre Schleswig y Holstein.